Le terme traînée (ou trainée selon la réforme orthographique de 1990) peut désigner :
 la traînée, force qui s'oppose au mouvement d'un corps sur une surface, dans un liquide ou un gaz et agit comme un frottement ;
 une traînée, terme péjoratif et injurieux pour désigner une femme ou une fille des rues ;
 une traînée de condensation, nuage qui se forme à l'arrière d'un avion ;
 une traînée de condensation de navire, nuage qui se forme autour de la fumée libérée dans la troposphère par les navires en mer ;
 Traînée de poudre, roman policier et thriller américain de Patricia Cornwell publié en 2013 ;
 la traînée induite, force de résistance à l'avancement induite par la portance et qui dépend de certaines caractéristiques de l'aile.